Lertxundi est un patronyme basque porté notamment par :

 Benito Lertxundi (né en 1942), chanteur basque.
 Koikili Lertxundi (né en 1980), footballeur espagnol.

Patronyme basque